oude naam van de Istanboelse wijk Beyoğlu
 Pera (schip), VOC-schip waarmee in 1623 een ontdekkingsreis naar Nieuw-Guinea en Noord-Australië werd ondernomen
 Pera Orinis, een plaats op Cyprus
 Pera (sinaasappel), een sinaasappelras uit Brazilië
 Pera (Baarn), een villa aan de Eemnesserweg 69 te Baarn